Martialis má víc významů. Může znamenat:

 rod mravenců Martialis z podčeledi Martialinae, v podčeledi je jediný druh Martialis heureka
 Marcus Valerius Martialis – starověký římský spisovatel.